GVI  – Werner Peek, Griechische Vers-Inschriften I, Berlino, Grab-Epigramme, 1955

Codici 
 GVI  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Green Rive (Papua Nuova Guinea)